На Земле нет правительства планетарного масштаба. Организация Объединённых Наций (ООН), учреждённая 24 октября 1945 года, включает почти все страны мира.

Современное положение 
ООН предоставляет трибуну для международных дискуссий, но не обладает ни достаточными полномочиями для принятия обязующих решений, ни необходимыми ресурсами для обеспечения их исполнения, поскольку действующее международное право при разрешении большинства коллизий исходит из верхове́нства собственных правовых систем государств, признанных мировым сообществом, нормы которых распространяются на находящихся под их юрисдикцией людей — «население», участки поверхности Земли в их границах — «территория», на прилегающие к ним части атмосферы — «воздушное пространство», Океана — «территориальные воды» и земной коры — «недра». Приоритет на́днационального права над внутригосударственным вступает в силу только тогда, когда правительства сами идут на сознательное ограничение суверенитета своих стран в пользу интересов, признанных общими, и устанавливают такой порядок своим внутренним законодательством. Так, например, строится правовая система Европейского союза.

В последние годы продолжается международная дискуссия о реформе ООН а также о реформе Совета безопасности ООН, как ее наиболее дееспособного органа. 

На Земле насчитывают около 300 административных образований, декларирующих свой государственный статус, включая явно зависимые территории и самопровозглашённые государства, непризнанные большинством других стран. Международным правом не решён вопрос о согласовании зафиксированных в большинстве межгосударственных соглашений принципов «нерушимости границ» и «территориальной целостности» государств, с никем официально не оспариваемым правом народов на самоопределение. На протяжении всей истории земной цивилизации династические конфликты, территориальные претензии, пограничные споры и сепаратистские тенденции чаще всего разрешались интервенциями и гражданскими войнами, в исключительных случаях — в результате переговоров между правительствами, и ещё реже — волей большинства населения, выраженной на референдуме.

Политическая интеграция стран-соседей идет на основе таких региональных экономических объединений, как ШОС, Евросоюз, НАФТА, ЕАЭС, АСЕАН, МЕРКОСУР.

Большую роль в выработке межгосударственных решений играют "клубы" государств с наиболее развитой экономикой "Большая двадцатка" и "Большая семерка" и такие международные организации, как Всемирный банк, ВТО, ОПЕК, ОЭСР.

История 
С возникновением более 5 тысяч лет назад первых городов-государств, наиболее успешные из них, используя своё военное и экономическое превосходство, подчиняли себе прилегающие территории, распространяли свою культуру и становились империями, объединявшими под унифицированным и централизованным управлением обширные пространства и многие народы. Самыми значительными из таких образований были Шумер (IV—III тысячелетия до н. э.), Древневавилонское царство (III—II тысячелетия до н. э.), Египет (III—II тысячелетия до н. э.) и Ассирия (XIV—VII века до н. э.). Их сменили Нововавилонское царство (VII—VI века до н. э.) и Персидская империя (VI—IV века до н. э.). Позже в Средиземноморье возвышались и приходили в упадок, сохраняя между собой культурную и политическую преемственность, античные государства: Древняя Греция в период эллинизма (III—II века до н. э.), Римская империя (III век до н. э. — 476 год н. э.) и Византийская империя (330—1453 год).

Цивилизации древней Индии и древнего Китая, образовавшиеся одновременно с древними ближневосточными империями, долго опережали в культурном развитии остальные регионы Земли, но из-за самоизоляции они тогда не оказали заметного влияния на ход мировой истории. Напротив того, античные империи Средиземноморья, сохранив и дополнив знания и технологии древнего Ближнего Востока, заложили фундамент современной глобальной цивилизации. Достижения и завоевания древних греков, римлян и византийцев до сих пор определяют такие важные для землян региональные особенности, как распространение языков и религий и даже многие современные государственные границы в Старом Свете.

Гибель античных империй, последовавшая в результате внутренних этнических и религиозных конфликтов и нашествий извне варваров (готов, гуннов, аланов, вандалов и пр.), вызвала упадок искусства, науки и техники на период, названый «Тёмными веками» (VI—VIII вв н. э.) и привела к образованию на территориях, ранее последовательно контролировавшихся Грецией, Римом и Византией, новых европейских государств — к северу от Средиземноморского бассейна и Арабского Халифата (с 632 г по 1258 г.) — к югу. Экспансия франкского государства в VIII веке заложила основы империи Карла Великого и его потомков (800 г — начало X в.) и наследовавшей ей Священной Римской империи германской нации (формально существовавшей с 962 г по 1806 г.). Завоёванные турками в XIII—XV вв. бывшие владения Византии и Халифата вошли в состав Османской империи (существовавшей с 1299 г и до 1922 г.). Сравнительно недолго (1206—1368 гг.), на большей части территории Евразии господствовала Монгольская империя. Важную роль в эпоху Возрождения сыграли итальянские торговые республики (Венеция, Генуя, Флоренция), проводившие активную колонизаторскую политику. После Реконкисты — с 1492 года — Испанская империя положила начало распространению христианства и европейской культуры на весь остальной мир, успев до поражения от англо-голландского флота в 1588 году подчинить обширные территории в Африке, Океании, Юго-Восточной Азии и Америке, уничтожив там самобытные доколумбовые цивилизации: империи инков (XI—XVI вв), ацтеков (XIII—XVI вв) и остатки культуры майя (IX в. до н. э. — XI в. н. э.). На европейском континенте, начиная с эпохи абсолютизма и до Великой Французской Революции, в культурном и государственном строительстве лидировала Франция. После поражения императора Наполеона в 1815 году и до начала XX века соперничали между собой и безуспешно претендовали на бо́льшую роль в мировой политике европейские континентальные державы — Российская (1721—1917 гг.), Австрийская (1804—1867-1918 гг.) и Германская (1871—1918 гг.) империи, а на Дальнем Востоке — Японская империя (1867—1945 гг.) Но только Британской империи (1707—1949 гг.) удавалось с XVIII века и вплоть до начала Первой мировой войны доминировать на всей Земле как наиболее могущественной торгово-промышленной, военно-морской и колониальной державе.

Итогом мировых войн XX века стал катастрофически быстрый распад имперско-колониальной модели человеческой цивилизации и образование на месте бывших метрополий и колоний сотен новых государств, большинство из которых были слишком слабыми в экономическом и в военном отношении, чтобы обладать подлинным суверенитетом, что привело к образованию множества нестабильных экономических союзов и «добровольно-принудительных» военно-политических блоков, из которых наибольшим влиянием на мировой арене обладали антагонистичные между собой организации Варшавского договора, существовавшего в 1955—1991 годах и Североатлантического договора, заключённого в 1949 году и действующего поныне. В 1991 году распался СССР и действие Варшавского договора было прекращено. 

В конце ХХ - начале XXI века все большую роль начали играть международные организации, созданные по экономическим причинам: финансовые, торговые, региональные экономические союзы.

Примечания

Ссылки 

Земля